Эрик Томпсон:
 Томпсон, Эрик (1919—2015) — автогонщик.
 Томпсон, Эрик (1927—1996) — шоссейный велогонщик.
 Томпсон, Эрик (1929—1982) — английский актёр, телевизионный ведущий и продюсер.
 Томпсон, Эрик (род. 1959) — американский актёр.
Другие
 Томпсон, Джон Эрик (1898—1975) — британский археолог, исследователь культуры майя